Poljane so krajevno ime (toponim), ki lahko pomeni:
 Poljane, Ljubljana, mestni predel v Ljubljani
 Poljane nad Blagovico (Slovenija)
 Poljane nad Škofjo Loko (Slovenija)
 Poljane pri Mirni Peči (Slovenija)
 Poljane pri Podgradu (Slovenija)
 Poljane pri Primskovem (Slovenija)
 Poljane pri Stični (Slovenija)
 Poljane pri Štjaku (Slovenija)
 Poljane pri Žužemberku (Slovenija)  
 Poljane, Dragalić (Hrvaška)
 Poljane, Rečica ob Savinji (Slovenija)
 Poljane, Opatija (Hrvaška)
 Poljane, Obrenovac (Srbija)